Poédogo peut désigner :
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Bokin au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Boudry au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Dapélogo au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Doulougou au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Koubri au Burkina Faso
Poédogo-I, la commune rurale située dans le département de Loumbila au Burkina Faso
Poédogo-II, la commune rurale située dans le département de Loumbila au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département d'Ourgou-Manéga au Burkina Faso
Poédogo, la commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso